Die Singapurische Badmintonmeisterschaft 1929/30 fand an mehreren Terminen im Jahr 1929 statt. Es war die zweite Badminton-Meisterschaft in Singapur. Es wurde nur der Titelträger im Herreneinzel ermittelt. Sieger wurde E. J. Vass, der das Finale gegen See Gim Hock am 16. November 1929 gewann.

Ergebnisse

Endrunde

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Referenzen
Finale
Halbfinale
2. Runde

1929
Badminton 1929